Ел Трансито има више значења:

 Ел Трансито (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Трансито (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику